Hoekkopagamen zijn hagedissen uit de familie agamen (Agamidae). Er zijn twee geslachten die deze naam dragen: 

 Hoekkopagamen (Acanthosaura)
 Hoekkopagamen (Gonocephalus)